Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на 11. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2017. у Бидгошћу одржано је 13. јул и 14. јула 2017. на стадиону Жђислав Кшишковјак.

Титулу освојену у Талину 2015, није бранила Ксенија Крижан из Мађарске јер је прешла у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 31 такмичарка из 17 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2017. до 4. јула 2017. године.

Рекорди

Сатница

Резултати

100 метара препоне 
Такмичење је одржано 13. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 10:00, група 2 у 10:08, група 3 у 10:16, група 4 у 10:24.
Ветар: 1. група -0,3 м/с, 2. група +2,6 м/с, 3. група +2,8 м/с, 4. група +1,2 м/с.

Скок увис 
Такмичење је одржано 13. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.,,
Почетак такмичења: група 1 у 11:15, група 2 у 11:15.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 13. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.
Почетак такмичења: група 1 у 15:05, група 2 у 15:05.

200 метара 
Такмичење је одржано 13. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.
Почетак такмичења: група 1 у 17:15, група 2 у 17:22, група 3 у 17:29, група 4 у 17:36.
Ветар: 1. група +2,1 м/с, 2. група -0,1 м/с, 3. група +2,8 м/с, 4. група +1,2 м/с.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 14. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.
Почетак такмичења: група 1 у 12:25, група 2 у 12:25.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 14. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у две групе.
Почетак такмичења: група 1 у 14:50, група 2 у 14:50.

800 метара 
Такмичење је одржано 14. јула 2017. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.
Почетак такмичења: група 1 у 17:55, група 2 у 18:04, група 3 у 18:13.

Коначан пласман 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2017. (стране од 175 до 190)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2017.
Седмобој на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре